Verga ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Verga (* 1959), argentinischer Hockeyspieler
 Ettore Verga (1867–1930), italienischer Historiker und Archivar
 Giovanni Verga (1840–1922), italienischer Schriftsteller
 Isidoro Verga (1832–1899), italienischer Kirchenrechtler und Kardinal
 Salomo ibn Verga (* zweite Hälfte 15. Jahrhundert; † erstes Viertel 16. Jahrhundert), spanisch-portugiesischer Arzt, Dichter und Historiker
 Valentin Verga (* 1989), niederländischer Hockeyspieler